El término Ega puede referirse a:

 Ega, en la mitología griega, ninfa hija de Óleno.

En Portugal
Ega, freguesia del municipio de Condeixa-a-Nova, en Portugal.
Ega, cauce fluvial (río) de Coímbra, en Portugal. 
En España:
Ega, cauce fluvial (río) del Norte de España afluente del río Ebro.
Ducado de Granada de Ega, título nobiliaro español.

En Colombia:

 En Cali, Valle del Cauca, el término "ega" se refiere al pegamento o cola.